PSOM steht für:
 Persistent Shared Object Model, Konferenzen-Service von Skype for Business
 Propellant Strap-On Motor, Antriebseinheit der Rakete Polar Satellite Launch Vehicle

Abkürzung